Molekulska formula -{C16H22O4}- se može odnositi na:

 Dibutil ftalat
 Diizobutil ftalat